Dibusz Dénes (Pécs, 1990. november 16. –) magyar válogatott labdarúgó, a Ferencváros kapusa.

Pályafutása

Klubcsapatokban
A Pécsi Mecsek FC utánpótlás-csapatától 2008-ban került fel a nagycsapathoz, első NB II-es mérkőzését a ZTE tartalékcsapata (ZTE II) ellen játszotta 2009. június 13-án. A 2009–2010-es szezonban a Barcson szerepelt kölcsönben, ahol 20 mérkőzést játszott. A 2010–11-es szezonban az 1. fordulóban még a kispadon kapott helyet, majd Kiss László vezetőedző a 2. fordulóban kezdőnek nevezte a Kozármisleny ellen. Ekkortól kezdve kirobbanthatatlan volt a kapuból, a hátralévő 27 mérkőzést végigvédte. A szezon végén a csapat megnyerte az NB II Nyugati csoportját, így Dibusz a 2011-2012-es bajnokságot már az NB I-ben kezdte meg. Első NB I-es mérkőzését 2011. július 16-án, a Szombathelyi Haladás ellen játszotta. Az őszi bajnoki meccsek során végig ő védte csapata kapuját és magabiztos teljesítménnyel tovább erősítette meg már eddig is biztos helyét. Egyik edzője ezt nyilatkozta róla:

Ferencvárosi TC 
A Ferencváros 2014-ben igazolta le.

Első számú kapus lett Thomas Dollnál, és sok bravúrja volt, így hozzájárult a Ferencváros bronzérméhez. A Fradiból került először a válogatottba. A 2014–15-ös idényben kupát, és Ligakupát nyert a zöld-fehérekkel, míg a 2015–16-os szezonban minden lehetséges hazai címet begyűjtött (bajnokság, kupa, és szuperkupa). A 2016–17-es idényben kupagyőztes. A 2017–18-as bajnokságban 32 mérkőzésen szerepelt, az ezüstérmes csapat tagja lett. A 2018–19-es bajnokságban 32 mérkőzésen védett, az aranyérmes csapat meghatározó játékosa volt.

A 2019 nyarán az Európa-liga csoportkörébe jutó csapatban mind a hat mérkőzésen pályára lépett, mind ott, mind pedig a selejtezők során bravúros védéseket bemutatva csapata legjobbjai közé tartozott. A 2019–20-as bajnoki idény őszi felében a Nemzeti Sport osztályzatai alapján ő lett a bajnokság legjobb kapusa.

2020 decemberében a Nemzeti Sport osztlyzatai alapján a kapusok és a teljes mezőnyt figyelembe véve is a rangsor első helyén végzett, miközben alapembere volt a Bajnokok Ligája csoportkörébe jutó Ferencvárosnak.

2022. szeptember 4-én a Szusza Ferenc Stadionban az Újpest elleni bajnoki mérkőzésen parádés védésekkel vette ki a részét a történelmi 6–0-s Fradi győzelemből.

A válogatottban
Először Pintér Attila szövetségi kapitány hívta meg, de Dárdai Pálnál debütált. Először válogatottban 2014. október 14-én játszott a Feröer-szigetek ellen. Részt vett a 2016-os labdarúgó-Európa-bajnokságon. Tagja volt az öt évvel később megrendezett Európa-bajnokságon részt vevő 26 fős keretnek is. A kontinenstornán nem lépett pályára, mindhárom találkozón Gulácsi Péter védte a magyar csapat kapuját.

Sikerei, díjai
  Pécsi Mecsek FC
 Magyar másodosztály: bajnok: 2011
 Magyar másodosztály: bronzérmes: 2009, 2010
  Ferencvárosi TC
 Magyar bajnok (5): 2016, 2019, 2020, 2021, 2022
 Magyar bajnoki-ezüstérmes: 2015, 2018
 Magyar bajnoki-bronzérmes: 2014
 Magyar kupagyőztes (4): 2015, 2016, 2017, 2022
 Magyar ligakupa-győztes: 2015
 Magyar szuperkupa-győztes: 2015, 2016

A válogatottal 
  Magyarország:
 Európa-bajnokság-nyolcaddöntő : 2016

Egyéni elismerés
Az év legjobb NB I-es labdarúgója az nb1.hu Magyar Aranylabda-szavazásán (2019)
Legjobb magyar kapus (2022)

Statisztika

Klubcsapatokban
2023. március 19-én frissítve.

A válogatottban 
Frissítve: 2022. november 20.

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források

További információk

 FTC: Erre sem gondoltam volna tíz éve – Dibusz Dénes Nemzeti Sport Online, 2021. december 12.

1990-ben született személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgókapusok
A PMFC labdarúgói
A Ferencváros labdarúgói
A Barcsi SC labdarúgói
Pécsi sportolók
Élő személyek
Magyar bajnok labdarúgók
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
Az NB I labdarúgói
Az NB II labdarúgói